O rio Capivari é um curso de água brasileiro que banha o estado da Bahia.

Capivari